LAir Force Outstanding Unit Award est une décoration militaire collective des États-Unis décernée par l'US Air Force.

Décoration militaire des États-Unis